Алекса Карађорђевић се може односити на:

 Алекса Карађорђевић (1801—1830), најстарији син Карађорђа Петровића
 Алекса Карађорђевић (1836—1841), син Александра Карађорђевића
 Алекса Карађорђевић (1859—1920), син Ђорђа Карађорђевића (унук Карађорђа Петровића) и Саре Анастасијевић (ћерка Капетан Мише)

Види још 

 Александар Карађорђевић